O Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-13 de 2023, será a 3.ª edição da principal competição de futebol Sub-13, do estado de Pernambuco e organizado pela Federação Pernambucana de Futebol. A competição reuni clubes de futebol com jogadores nascidos a partir do ano de 2010.

Formato e Regulamento 
No dia 23 de fevereiro, a FPF realizou em salão nobre, o conselho técnico visando o Campeonato Pernambucano Sub-13 2023. A competição está prevista para o mês Abril  e contará com a participação de 9 equipes. Os representantes dos clubes, optaram que será formado um grupo único e todos os clubes jogarão entre si, em jogos só de ida. Os quatro melhores avançam para a fase seguinte. Após o termino da primeira fase, será realizada uma fase eliminatória com jogos de ida e volta, com a final sendo realizado em jogo único.

Formato 
A competição contará com a participação de 9 associações/clubes filiados a FPF-PE e que possuam elencos exclusivamente Sub-13, somente poderão participar do Campeonato os atletas que tenham sido publicados pela DRTL no BID até o último dia útil que anteceder a cada partida. Terá condição de jogo os atletas nascidos a partir de 2010 e a competição será restrita à categoria. O campeonato será dividido em quatro fases, em que todos iram compor um único grupo.

Na Primeira fase, os 9 (nove) clubes irão participar de um grupo em que, todos jogarão contra todos em jogos só de ida, avançando para a fase seguinte, os oito melhores na fase classificatória.

Na Segunda (Semifinal), o primeiro colocado enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro, sempre se enfrentando em dois jogos e classificando para a última fase, as duas melhores equipes em seus respectivos grupos.

Na última fase (Final), a decisão do título será decidida entre as duas melhores equipes classificadas até aqui, em jogo único. Caso aja igualdade no tempo regulamentar da partida, o desempate será feito por disputa de pênaltis.

Critérios de Desempate 
Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da Primeira fase, no grupo, o desempate para efeito de classificação será definido observando-se os critérios abaixo, aplicados à fase:
 Maior número de vitórias;
 Maior saldo de gols;
 Maior número de gols pró;
 Menor número de cartões vermelhos recebidos;
 Menor número de cartões amarelos recebidos;
 Sorteio.

Em caso de empate nas partidas da Segunda e Terceira Fase, o desempate para indicar o vencedor será observando-se o critério abaixo:
 Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board.
 A disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada até 10 (dez) minutos após o término da partida.

Equipes Participantes

Primeira Fase

Tabela

Segunda Fase

Final

Premiação

Classificação final 

Futebol de 2023 em Pernambuco